

Geografia
Greet – piccolo fiume del Nottinghamshire (Inghilterra)

Onomastica 
 Greet – variante olandese e lussemburghese del nome proprio di persona Greta

Persone 
 Andrew Greet (1979) – scacchista britannico
Clare Greet – attrice britannica
 Sir Philip Barling Ben Greet (1857-1936) – attore e direttore teatrale inglese